Falco může být:

 Falco (rod) (lat. sokol) – rod dravců z čeledi sokolovitých

osobní jméno
 Falco (1957–1998) – rakouský zpěvák
 Michele Falco (1688–1732) – italský hudební skladatel
 Quintus Pompeius Falco – římský politik a vojevůdce
 Quintus Pompeius Sosius Falco – římský politik a konzul

film
 Falco (film) – film
 Falco – příběh poldy – francouzský seriál z roku 2013

jiný význam
 Fiat CR.42 Falco – italský stíhací letoun
 Reggiane Re.2000 Falco – italský stíhací letoun